Го́лланд () — англомовне топонімічне прізвище, пов'язане із такою ж назвою місцевості у графстві Лінкольншир, чи одного з восьми населених пунктів у різних частинах Англії, назва яких походить від давньоанглійського hōh «хребет» + land «земля».

У випадку ірландського походження — це може бути скорочена англіфікована форма  («острів'янин») чи Ó hAoláin, як форми Faolán («кит») з втратою початкового F.

Шотландський варіант також може походити від місць під назвою Holland на Оркнейських островах, Houlland на Шетландських островах, Hollandbush у  та Holland-Hirst у парафії Керкінтіллох.

Також, англійські, німецькі, єврейські (ашкеназькі), данські та нідерландські варіанти беруть початок від назви Голландії, історичної області та провінції Нідерландів.

Відомі носії прізвища 
 Агнешка Голланд (;  1948) — польська режисерка і сценаристка кіно та телебачення.
 Андре Голланд (;  1979) — американський актор.
 Вівіян Голланд (, уроджений — Вівіян Оскар Бересфорд Вайлд, ; 1886—1967) — англійський письменник і перекладач.
 Вікі Голланд (;  1991) — британська тріатлоністка, олімпійська медалістка (2016).
 Вілла Голланд (;  1991) — американська кіноакторка та модель.
 Декстер Голланд (;  1965) — вокаліст і гітарист панк-рок-групи The Offspring.
 Джеймс Голланд (;  1989) — австралійський футболіст, півзахисник.
 Джон Голланд:
 Джон Голланд (,  1953) — мальтійський футболіст, захисник.
 Джон Генрі Голланд (; 1929—2015) — американський науковець та професор психології, професор з електротехніки та інформатики.
 Джон Філіп Голланд (; 1840—1914) — американський інженер, винахідник.
 Домінік Голланд (;  1967) — англійський комік, письменник, актор і телеведучий.
 Ланселот Голланд (; 1887—1941) — британський воєначальник, віцеадмірал Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 Мерлін Голланд (;  1945) — англійський біограф та редактор.
 Метт Голланд (;  1974) — ірландський футболіст, півзахисник.
 Пітер Голланд (;  1991) — канадський хокеїст.
 Рональд Голланд (;  1947) — новозеландський конструктор яхт.
 Сиріл Голланд (; при народженні — Сиріл Вайлд, ; 1885—1915) — британський військовик, син Оскара Вайлда та Констанс Ллойд
 Том Голланд (;  1996) — британський актор і танцюрист.
 Фабіан Голланд (;  1990) — німецький футболіст, захисник.
 Чарльз Голланд (;  1946) — американський воєначальник, генерал Повітряних сил США (1953), 6-й командувач силами спеціальних операцій Збройних сил США (2000—2003).

Примітки